Der Begriff Etch steht für

 den Codenamen der Linux-Distribution Debian in der Version 4.0
 Ätztechnik in der Halbleitertechnik, siehe Etch (Halbleiter)